Micmac désigne familièrement une intrigue, une manigance. Ce terme peut également faire référence à :
 le peuple des Micmacs, en Amérique du Nord;
 leur langue, le micmac;
 Micmacs à tire-larigot, un film réalisé par Jean-Pierre Jeunet et sorti en 2009.
 Micmac est un micro dans la série Téléchat.
 MicMac, une suite logiciel de traitement photogrammétrique développé à l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

Voir aussi 
Black Mic-Mac